O Povo Livre é um jornal semanário, órgão oficial do Partido Social Democrata português.

Ver também 
 Partido Social Democrata

Ligações externas 
 
 

Jornais de Portugal
Jornais em língua portuguesa